I Want More ("io voglio di più" in lingua inglese) può riferirsi a:

 I Want More/..and More – singolo dei Can del 1976, dall'album Flow Motion
 I Want More – traccia dell'album Suicidal Tendencies dei Suicidal Tendencies del 1983
I Want More – album dei Dirty Looks del 1986
I Want More – EP degli Shotgun Messiah del 1992
 I Want More – singolo dei Faithless del 2004, dall'album No Roots
I Want More – album di Getter del 2013